Юрків — українське прізвище.

Відомі носії:
 Юрків Зіновій Миронович (1978) — начальник Вінницької державної зональної лісонасіннєвоїінспекції, член-кореспондент Лісівничої академії наук України.
 Юрків Іван (1898 — ?) — український військовий діяч, родом із Самбірщини.
 Юрків Марія Дмитрівна
 Юрків Михайло (1877—1914) — український есперантолог, поліглот, філософ, учитель; автор першого українського підручника есперанто (1907 рік).

Див. також 
 Юрков
Українські прізвища
Прізвища на -ів